Fort-Liberté (gemeente), een gemeente in Haïti
 Fort-Liberté (arrondissement), een arrondissement in Haïti